Phoenix kan syfta på:

 Phoenix (fartyg) –  ett ångdrivet släckningsfartyg som gjorde tjänst inom Stockholms brandförsvar mellan åren 1890 och slutet av 1950-talet
 Phoenix - Linköping – ett ångfartyg som levererades 1848 från Motala Warf i Norrköping
 Phoenix – superhjälte och alias för Jean Grey i X-men
 Phoenix (myntenhet) – grekisk valuta 1828-1831
 Phoenix (rymdsond) – en robot som landade på Mars den 25 maj 2008
 Phoenix (tidning) – en tidning för politik, litteratur och näringar 1840–1843
 Phoenix (växter) – ett släkte av enhjärtbladiga växter
 AIM-54 Phoenix – en jaktrobot med lång räckvidd som användes av USA:s flotta 1974–2004
 EADS Phoenix – en skalenlig modell av rymdfärjan HOPPER som utprovas av Rymdbolaget 
 Mozilla Phoenix – tidigare namn på Mozilla Firefox 
 Phönix 122 D.III – ett österrikiskt flygplan som köptes in till Sverige och blev Sveriges första jaktflygplan

Film 
 The Flight of the Phoenix – en amerikansk film från 1965 i regi av Robert Aldrich, se Flykten från öknen
 Mord i Phoenix – amerikansk film från 1998 i regi av Danny Cannon, originaltitel Phoenix
 Flight of the Phoenix – amerikansk film från 2004 i regi av John Moore, originaltitel Flight of the Phoenix
 Phoenix (film, 2014) – tysk film från 2014 i regi av Christian Petzold, originaltitel Phoenix

Företag och föreningar 
 Phoenix Contact – ett tyskt företag som erbjuder komponenter, system och lösningar inom området elektroteknik, elektronik och automation
 Phoenix Technologies – en BIOS-tillverkare

Litteratur 
 The Phoenix (pjäs av Thomas Middleton) – en teaterpjäs från 1603 av Thomas Middleton
 The Phoenix (pjäs av Morgan Spurlock) – en teaterpjäs från 1999 av Morgan Spurlock
 Phoenix: The Posthumous Papers of D. H. Lawrence – en antologi över D. H. Lawrence

Musik 
 Phoenix (låt av Daft Punk) – en låt från 1996 av Daft Punk, från studioalbumet Homework
 Phoenix (låt av The Prodigy) – en låt från 2000 av The Prodigy, från skivan Always Outnumbered, Never Outgunned utgiven 2004
 Phoenix (låt av Stratovarius) – en låt av finska Stratovarius, från studioalbumet Infinite
 Phoenix (låt av Wolfmother) – en låt från 2009 av hårdrocksgruppen Wolfmother, från studioalbumet Cosmic Egg
 Phoenix (låt av Wihbone Ash) – en låt från 1970 av Wihbone Ash på debutalbumet Wishbone Ash
 Phoenix (album) – studioalbum av Zebraheads, utgiven 2008
 Phoenix (musikalbum) – studioalbum av den progressiva gruppen Asia, utgiven 2008
 The Phoenix (musikalbum av Flipsyde) – ett musikalbum från 2011 av Flipsyde
 The Phoenix (musikalbum) – ett musikalbum från 2009 av Mastercastle
 Phoenix (Clan of Xymox-album) – studioalbum av Clan of Xymox, utgiven 1991
 Phoenix (musikgrupp) – ett franskt popband grundat 1999

Sport 
 Phoenix Coyotes – ett amerikanskt ishockeylag som spelar i NHL
 Phoenix International Raceway – en amerikansk racerbana i Avondale utanför Phoenix, Arizona
 Phoenix Mercury – ett amerikanskt basketlag som spelar i WNBA
 Phoenix Suns – ett amerikanskt basketbollag som spelar i NBA
 Phoenix Cardinals – ett tidigare namn på ett amerikanskt lag som spelar amerikansk fotboll i NFL, se Arizona Cardinals
 Wellington Phoenix FC – ett nyzeeländskt fotbollslag som spelar i australiska ligan FFA
 Yorkshire Phoenix – ett tidigare namn på en cricketklubb från Yorkshire, se Yorkshire County Cricket Club

Tidskrifter 
 The Phoenix – namnet på flera amerikanska tidskrifter publicerade av Phoenix Media/Communications Group i Boston, Massachusetts
 Phoenix New Times – en gratis veckotidning i Phoenix, Arizona

TV och spel 
 Phoenix (TV-kanal) – en offentligt ägd TV-kanal i Tyskland
 Phoenix (datorspel) – ett arkadspel av Amstar Electronics från 1980

Personer
 Joaquin Phoenix, född 1974, amerikansk skådespelare och sångare
 Lena Phoenix, författare
 Pat Phoenix, (1923–1986), brittisk skådespelare
 River Phoenix (1970–1993), amerikansk skådespelare
 Phoenix – smeknamn för en basist i Linkin Park, se  Dave Farrell

Geografi

Kiribati

 Phoenixöarna – en ögrupp

Mauritius 

 Vacoas, ort, Plaines Wilhems, 
 Phoenix, Mauritius – stad

Sydafrika 

 Phoenix (gruva i Sydafrika), Fristatsprovinsen, Lejweleputswa District Municipality,

USA 

 Phoenix, Illinois, Cook County, 
 Phoenix, New York, Oswego County, 
 Phoenix, Arizona, Arizona, Maricopa County, 
 Phoenix (gruva i USA, Utah), Juab County, 
 Phoenix, Oregon, Jackson County, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar